Le Petit Nicolas et les Copains est un recueil de nouvelles de René Goscinny illustré par Jean-Jacques Sempé paru en 1963, roman comptant 16 histoires et mettant en scène le personnage du même nom. Il a reçu le prix Alphonse-Allais.

Liste des histoires

Clotaire a des lunettes ! 

Pour résoudre ses problèmes en classe, le médecin de Clotaire lui fait porter des lunettes, pour être le premier de la classe. Agnan est fâché et le bouillon comme toujours est intervenu et les a punis...

Le chouette bol d'air 

Nicolas et ses parents sont invités à passer le dimanche dans la maison de campagne de Monsieur Bongrain, un collègue de son papa. Le fils de Mr. Bongrain et Nicolas jouèrent dans le jardin ...

Les crayons de couleur 

La mémé de Nicolas (la maman de sa maman) lui a offert un chouette cadeau : des crayons de couleur ! Nicolas décide de les emmener à l'école. Quelle catastrophe !

Les campeurs 

Nicolas et les copains décident de camper dans le terrain vague.

On a parlé dans la radio

Une équipe de radio vient interviewer les enfants dans leur classe, puisqu'ils ne sont jamais passés à la télévision ou à la radio...

Marie-Edwige 

Nicolas a invité des copains de l'école pour le goûter ; il a aussi invité son amie Marie-Edwige, la fille de  et  Courteplaque, les voisins.

Philatélies 

Nicolas et les copains décident de se lancer dans la collection de timbres...

Maixent le magicien 

Maixent a invité ses copains pour le goûter et en profite pour leur faire quelques tours de magie ...

La pluie 

Lorsqu'il pleut, les récréations ont lieu dans la classe...

Les échecs 

Nicolas est invité chez son copain Alceste. Son papa va les initier aux échecs ...

Les docteurs 

Ce matin-là, des médecins viennent pour faire passer des radios aux enfants de l'école...

La nouvelle librairie 

Une nouvelle librairie s'est installée près de l'école. Nicolas et ses copains décident d'aller la visiter...

Rufus est malade 

Rufus est malade, mais il refuse de se rendre à l'infirmerie.

Les athlètes 

Nicolas et ses amis décident d'organiser une réunion d'athlétisme sur le terrain vague.

Le code secret 

Geoffroy a mis au point un code secret pour pouvoir communiquer en classe sans faire de bruit et sans se faire gronder par la maîtresse. Il l'apprend à ses amis lors de la récréation mais finit par attraper une retenue pour l'avoir utilisé en classe.

L'anniversaire de Marie-Edwige 

Nicolas est invité à l'anniversaire de Marie-Edwige, anniversaire où il est le seul garçon.

Éditions 
 Paris : Denoël, 1963, 120 p.
 Paris : Gallimard, 1982, 142 p. (Bibliothèque Folio junior). 
 Paris : Gallimard, 1988, 184 p. (Folio junior ; 475. Édition spéciale). . -  (réimpr. 2007). -  (réimpr. 1997)
 Paris : Gallimard, 1994, 122 p. (Collection Folio ; 2663). 
 Paris : Denoël, 1994, 100 p. 
 Paris : Denoël, 2004, 122 p. 

Roman pour l'enfance et la jeunesse
Le Petit Nicolas
Roman français paru en 1963